Cette liste de la faune française regroupe les espèces de Aequornithes peuplant la France métropolitaine (Corse comprise).

 thumb | right | Cartographie de la France métropolitaine.

Aequornithes est un clade d'oiseaux comprenant six ordres : les gaviiformes, les sphenisciformes (inexistant dans l'hémisphère nord), les procellariiformes, les ciconiiformes, les suliformes et les pelecaniformes.

Voici les différentes catégories utilisés par la liste rouge de l'UICN mondial :

Et ceci sont les catégories présentes dans la liste rouge de l'UICN France :

Il peut contenir dans cette liste des espèces étant non reconnues par l'UICN France (faute de données par exemple).

Il n'existe pas de Aequornithes endémiques en France.

Ordre : Gaviiformes

Famille : Gaviidae

Ordre : Procellariiformes

Famille : Diomedeidae

Famille : Hydrobatidae

Famille : Procellariidae

Ordre : Ciconiiformes

Famille : Ciconiidae

Ordre : Suliformes

Famille : Fregatidae

Famille : Phalacrocoracidae

Famille : Sulidae

Ordre : Pelecaniformes

Famille : Ardeidae

Famille : Threskiornithidae

Famille : Pelecanidae

Notes et références

Annexes

Bibliographie

Liens externes 

 Dubois P.J., Le Maréchal P., Olioso G., Yésou P., 1998. Inventaire des oiseaux de France, Nathan, Paris. 
 Liste des espèces d'oiseaux de France, classification de Sibley & Moore, 1996
 Liste des espèces d'oiseaux de France, classification CINFO, 1993
 Liste des oiseaux de France A-G et H-Z
 Observations d'oiseaux rares en France sur Oiseaux-nature.com
 INPN - Listes et livres rouges 
 Les oiseaux allochtones en France 
 http://www.bibliographie-ornithologie-francaise.fr/biblio_ornitho.php?page=especes

Articles connexes 

 Faune de France
 Liste des espèces d'oiseaux de France
 Aequornithes
 Oiseau
 France

France, Aequornithes
Aequornithes